Кременчуцький полк — військова одиниця, центром базування якої є місто Кременчук.

 Кременчуцький полк — тимчасова адміністративно-територіальна  і військова одиниця у Лівобережній Україні, що існувала протягом 1661—1666 років. Полковий центр — місто Кременчук (нині Полтавської області).

 Кременчуцький полк (російська армія) - полк армії Російської імперії, сформований у 1806 році. Полк входив до складу армії, якою командував П. І. Багратіон.

Див. також 
 6-та Гвардійська Кременчуцька повітряно-десантна дивізія
 214-та Кременчуцька стрілецька дивізія
 233-тя Кременчуцька стрілецька дивізія
 219-та Кременчуцька танкова бригада
 469-й Кременчуцький мінометний полк
 308-й Кременчуцький мінометний полк
 1902-й Кременчуцький самохідний артилерійський полк

Історія Кременчука
Війська у Кременчуці